Альготссон () — шведське прізвище. Відомі носії:
 Гокан Альготссон — шведський хокеїст
 Сара Альготссон Остгольт — шведська вершниця, олімпійська медалістка